Guyot bezeichnet:
 Guyot, an der Spitze abgeflachter Tiefseeberg (seemount)
 Établissements Guyot, ehemaliger französischer Automobilhersteller unter Leitung des Rennfahrers Albert Guyot
 (Dr. Jules) Guyot, eine ursprünglich wohl französische Kultur-Birnensorte, nach dem bekannten Arzt und Winzer Guyot benannt
 Guyot-Erziehung, eine Reberziehung, siehe Reberziehung#Niedere Spaliererziehung

Guyot ist der Familienname folgender Personen:
 Guyot (Dichter), provenzalischer Dichter im 12. Jahrhundert
 Alfred Guyot (1870–1955), französischer Chemiker
 Albert Guyot (1881–1947), französischer Rennfahrer 
 Alain Lucien Guyot (publizierte ab 1932, 1901–1987), französischer Pilzkundler
 Arnold Henri Guyot (1807–1884), schweizerisch-US-amerikanischer Naturforscher und Geograph

 Charles Guyot (Radsportler, 1890) (1890–1958), Schweizer Radrennfahrer
 Charles Guyot (Radsportler, 1925) (1925–1973), Schweizer Radrennfahrer

 Émile Guyot (Künstler), Vertreter des Bauhauses 
 Émile Guyot (Politiker) (1830–1906), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Gilles Guyot (* 1946), französischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Henricus Daniel Guyot (1753–1820), Theologe und Audiologe 
 Henry Guyot (1891–1950), Schweizer Pharmakologe und Botaniker
 Jean Guyot de Châtelet (um 1515–1588), frankoflämischer Komponist
 Jean Guyot de Villeneuve (1864–1909), französischer Politiker
 Jeannette Guyot (1919–2016), französische Widerstandskämpferin
 Jules Guyot (1807–1872), französischer Arzt und Weinbauexperte
 Laurent Guyot (* 1969), französischer Fußballspieler und -trainer 
 Louis-Jean Guyot (1905–1988), französischer Erzbischof von Toulouse
 Mademoiselle Guyot († 1691), französische Schauspielerin
 Michel Guyot (* 1947), französischer Schlossherr und Archäologe

 Raymond Guyot (1903–1986), französischer Politiker 
 Raymonde Guyot (1935–2021), französische Filmeditorin 
 René Guyot (1881–?), französischer Sportschütze
 Romain Guyot (1992–2016), französischer Radrennfahrer
 Virginie Guyot (* 1976), französische Jagdfliegerin im Range eines Oberstleutnants
 Yann Guyot (* 1986), französischer Radrennfahrer
 Yves Guyot (1843–1928), französischer Minister, Politiker und Publizist

Siehe auch:
 Mount Guyot
 Guiot